Marv bezeichnet:
 Merw, historische Stadt in Turkmenistan
 eine Kurzform des Vornamens Marvin
 Marv Films, britische Filmproduktionsgesellschaft von Matthew Vaughn
 Künstlername des deutschen Musikproduzenten Marvin Webb

Die Abkürzung MARV bezeichnet:
 maneuverable reentry vehicle, manövrierfähige Wiedereintrittskörper, insbesondere für Gefechtsköpfe
 die Taxon-Kurzbezeichnung für das Marburg-Virus

Siehe auch:
 MARF
 Marve

Abkürzung